Skopice je ime dveh naselij v občini Brežice:
 Dolenje Skopice,
 Gorenje Skopice.